Le terme Kiamika peut se référer à:

Toponymie

Canada

 Kiamika, une municipalité de la MRC Antoine-Labelle, dans les Hautes-Laurentides, au Québec.
 Réservoir Kiamika, un réservoir d'eau des Hautes-Laurentides, au Québec.
 Lac Kiamika supérieur, un ancien lac ennoyé par le Réservoir Kamika.
 Lac Kamika inférieur, un ancien lac ennoyé par le Réservoir Kamika.
 Parc régional du réservoir Kiamika, situé dans les Hautes-Laurentides, au Québec.
 Canton Kiamika, situé dans la municipalité de Kiamika, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Hautes-Laurentides, au Québec.
 Barrage Kamika, situé dans la municipalité de Chute-Saint-Philippe, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Hautes-Laurentides, au Québec.
 Lac Kiamika, situé dans le territoire non-organisé du Lac-Lapeyrère, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
 Petit lac Kiamika, dans la municipalité de Chute-Saint-Philippe, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Hautes-Laurentides, au Québec.
 Rivière Kiamika, un cours d'eau situé dans la municipalité de Kiamika, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans les Hautes-Laurentides, au Québec.

Homonymie de toponyme